Schwämmlein ist der Familienname folgender Personen: 

 Helmut Schwämmlein (1944–2003), deutscher Musikwissenschaftler, Musikpädagoge und Ensemble-Leiter im Bereich Alte Musik
 Karl Schwämmlein (1917–2009), deutscher Lehrer und Musikhistoriker